Defelê vs Rabello, também conhecido como Clássico Vovô da Capital Federal ou Clássico Rabelê, foi um clássico do Distrito Federal, Brasil.

História 

O Defelê foi fundado em 25 de dezembro de 1959 . O Rabello foi fundado em 17 de agosto de 1957.

Ele é considerado o primeiro clássico do atual Distrito Federal.

.

Clássicos do futebol do Distrito Federal (Brasil)